zur Megede ist der Familienname folgender Personen:

 Ekkehard zur Megede (1926–2005), deutscher Sportjournalist 
 Friedrich-Carl zur Megede (1921–2003), deutscher Jurist und Richter
 Hans zur Megede (1811–1882), deutscher Landrat und Reichstagsabgeordneter
 Johannes Richard zur Megede (1864–1906), deutscher Schriftsteller
 Marie zur Megede (1855–1930), deutsche Schriftstellerin